Andreas (apostel)
De heilige Andreas (Zurbarán), schilderij